Monacos Grand Prix 2014 (officielle navn: Formula 1 Grand Prix de Monaco 2014) var et Formel 1-løb som blev arrangeret 25. maj 2014 på Circuit de Monaco i Monte Carlo, Monaco. Det var det sjette løb i -sæsonen og det 72. Monacos Grand Prix. Løbet blev vundet af Mercedes-køreren Nico Rosberg, som dermed vandt Monacos GP for anden gang i træk. Hans teamkollega Lewis Hamilton tog andenpladsen, mens tredjepladsen blev taget af Red Bulls Daniel Ricciardo. Dette var Mercedes-holdets femte dobbeltsejr i træk, ny rekord i Formel 1-sammenhæng.

Resultater

Kvalifikation

Løbet 

Noter til tabellerne:
  - Jules Bianchi fik en gridstraf på fem placeringer for at have foretaget en ikke-planlagt udskiftning af gearkasse før løbet.
  - Marcus Ericsson forårsagede en kollision med Felipe Massa i Q1, noget som forhindret Massa fra at deltage i Q2. Som straf måtte Ericsson starte løbet fra pit lane.

Stillingen i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Referencer

Eksterne henvisninger 

Formel 1 2014
Monacos Grand Prix